Норрбакк () — шведская фамилия. Известные носители:

  (род. 1937) — шведский штангист.
 Норрбакк, Уле (род. 1941) — финский политик и дипломат.